Regeneration (roman), een boek uit 1991 van Pat Barker 
 Regeneration (1915), een stomme film uit 1915 van Raoul Walsh
 Regeneration (1997), een verfilming van het boek van Pat Barker
 Regeneration (album), een album van Stanley Cowell
 Regeneration (Star Trek), een aflevering van de serie Star Trek: Enterprise